Raskin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Raskin (1900–1940), deutscher Musikwissenschaftler, Journalist und Rundfunkpionier
 Brigitte Raskin (* 1947), flämische Schriftstellerin und Journalistin
 Fred Raskin (* 1973), US-amerikanischer Filmeditor
 Heinrich Raskin (1902–1990), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Oberbürgermeister von Trier
 Jamie Raskin (* 1962), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Jef Raskin (1943–2005), US-amerikanischer Informatiker
 Jon Raskin (* 1954), US-amerikanischer Saxophonist und Komponist
 Joseph Raskin (1892–1943), belgischer römisch-katholischer Geistlicher, Scheut-Missionar und Märtyrer
 Josh Raskin (* 1980), kanadischer Animator und Musiker
 Milt Raskin (1916–1977), US-amerikanischer Jazzpianist, Liedtexter, Arrangeur
 Nicolas Raskin (* 2001), belgischer Fußballspieler
 Paul Raskin, Physiker, Direktor des Stockholm Environmental Institute
 Shlomo Raskin (* 1971), Rabbiner, Seelsorger und Schriftsteller

Siehe auch:
 Automobiles Raskin, belgischer Hersteller von Automobilen